USS Springfield — кораблі ВМС США.

 USS Springfield (1862) — пароплав, придбаний ВМС Союзу під час громадянської війни в США і використовувався як канонерський човен. Проданий у 1865 році.
 USS Springfield (ID-2575) — пароплав, який ніс службу у складі ВМС США протягом  1918-1919 років.
 USS Springfield (CL-66) — легкий крейсер типу «Клівленд» Збудований у 1944 році. На службі протягом 1944-1949 і 1960-1974 років. У 1980 році виключений зі складу флоту і зданий на злам.
 USS Springfield (SSN-761) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1993 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни